Sternennebel steht für:

 ein flächiges Objekt in der Astronomie, siehe Nebel (Astronomie)
 Sternennebel (Roman), Roman von Adam Roberts (2000)